Rochet peut désigner :

Toponymie 
 Le Rochet, un lieu-dit de la commune française de Rontalon
 Mas de Rochet, un quartier du centre ville de Castelnau-le-Lez, commune de l'agglomération de Montpellier

Personnalités 
 De Rochet, une famille de nobles du Rouergue, qui a également porté les noms de Roget et Rouget ;
 Charles-Xavier Rochet d'Héricourt (1801-1854), un voyageur en Éthiopie, nommé consul en Arabie saoudite par Louis-Philippe  ;
 Louis Rochet (1813-1878), sculpteur français ;
 Charles Rochet (1815-1900), sculpteur français, frère de Louis Rochet ;
 Joseph Rochet (1837-1888), homme politique français, député du département du Rhône ;
 Rochet (1891-19?), footballeur français ;
 Waldeck Rochet (1905-1983), homme politique français lié au parti communiste, député de Saône-et-Loire et en Région parisienne ;
 Hubert Rochet (1927-2007), homme politique français ;
 Claude Rochet (1949-), haut fonctionnaire et professeur des universités français ;
Lubomira Rochet (1977-), directrice générale chargée du digital chez L'Oréal ;
 Adrian Rochet (1987-), footballeur israélien, capitaine du club Hapoël Ironi Kiryat Shmona ;

Agriculture 
Le château Lafon-Rochet, un domaine viticole du bordelais situé à Saint-Estèphe en Gironde, existant depuis le  sous le nom de domaine de Rochet

Industrie 
 Rochet-Schneider, un constructeur automobile lyonnais, entreprise fondée par Édouard Rochet et Théodore Schneider en 1889 à Lyon
 Rochet, une roue à cliquet en mécanique
 Rochet, ou fusette, un procédé industriel de stockage du fil textile autour d’une âme en forme de cône en carton
 Roue à rochet , un dispositif anti-retour limitant un mécanisme rotatif à tourner dans un seul sens

Sport 
 Au Moyen Âge, le rochet est une pointe de lance à plusieurs mamelons utilisée lors des joutes équestres en remplacement de la pointe utilisée au combat
 Rochet M (1983-2008), un cheval français de saut d'obstacles monté par Alexandra Ledermann
 Rochet-Dunlop, une équipe cycliste des années 1960

Divers 
 Rochet, un vêtement utilisé dans la liturgie catholique

Références 

Homonymie de patronyme